Вянскя () — финская фамилия.

Известные носители:
 Вянскя, Осмо (род. 1953) — финский дирижёр.
 Вянскя, Сами (род. 1976) — финский бас-гитарист.